Ballus — род аранеоморфных пауков из подсемейства Ballinae в семействе пауков-скакунов (Salticidae). Распространены в Европе, Северной Африке, Японии, Бирме и Шри-Ланке.

Описание 
Как правило, маленькие пауки. Бедро, голени и колени на передней (первой) паре ног у самцов толстые и мускулистые, и ниже колена есть бахрома. Зачастую они тёмно-коричневого цвета, но некоторые довольно красочные.

Распространены 
Этот род в основном распространён в Палеарктике, но есть 2 вида в Шри-Ланке. Два вида из США были перераспределены в род Attidops. Ballus tabupumensis был описан в Бирме, но после 1914 года о нём не было никакой информации.

Виды 
 Ballus armadillo (Simon, 1871) — Корсика, Италия
 Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) — Европа, от Северной Африки до Центральной Азии
 Ballus japonicus Saito, 1939 — Япония
 Ballus lendli Kolosváry, 1934 — Венгрия
 Ballus piger  O. P-Cambridge, 1876 — Египет
 Ballus rufipes (Simon, 1868) — Европа, Северная Африка
 Ballus segmentatus Simon, 1900 — Шри-Ланка
 Ballus sellatus Simon, 1900 — Шри-Ланка
 Ballus tabupumensis Petrunkevitch, 1914 — Бирма
 Ballus variegatus Simon, 1876 — от Португалии до Италии

Примечания

Литература 
 Murphy, Frances & Murphy, John (2000): An Introduction to the Spiders of South East Asia. Malaysian Nature Society, Kuala Lumpur.
 Platnick, Norman I. (2008): The world spider catalog, version 8.5. American Museum of Natural History.

Ссылки 
 Photograph of B. armadillo
 Photograph of B. chalybeius
 Photograph of B. rufipes

Пауки-скакунчики
Роды паукообразных